SN poate fi:

 Staniu, element chimic cu simbolul Sn
 Senegal, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .sn, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Senegal
 Singapore, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Saxonia, land în Germania, codul ISO 3166-2:DE
 Serial number, termenul în engleză pentru „Număr de serie”

Legături externe 
 
  „SN” la acronymfinder.com